В бизнесе термин «сорсинг» относится к ряду действий, нацеленных на нахождение, испытание и вовлечение поставщиков товаров и услуг:
 Аутсорсинг — договорное привлечение сторонних организаций, использование внешних ресурсов для достижения собственных целей, а также предоставление сотрудника на полный рабочий день или на его часть в другую фирму.
 Краудсорсинг — передача некоторых производственных функций неопределённому кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий.
 Инсорсинг — дополнительное использование внутренних ресурсов компании.

Термин применяется также в журналистике и компьютерной области.